Ка́ція

Особи 
 Кація I — грузинський князь.
 Кація II — грузинський князь.

Топоніми

Кація — стара назва Касії.

Інше 
 Кація́  — ківш з довгими рукоятками.